Oorlog in Nagorno-Karabach (1988-1994), de uitbarsting van het conflict in de jaren 80 en 90.
 Oorlog in Nagorno-Karabach (2020), het opnieuw opgelaaide conflict in 2020.